Wiebe est un patronyme et prénom pouvant désigner:

Patronyme
 (1584-1653), ingénieur et inventeur hollandais
 (né en 1970), présentateur de télévision argentin
 (né en 1948), nouvelliste canadien
 (1912-1971), joueur canadien de hockey sur glace
 (né en 1995), acteur canadien
Cornelius Wiebe (1893-1999), homme politique canadien dans le Manitoba
 (née en 1978), joueuse néo-zélandaise de football
Erica Wiebe (né en 1989), lutteuse canadienne
John N. Wiebe (1936-2007), homme politique canadien en Saskatchewan
 (né en 1957), joueur américain de golf
Matt Wiebe (né en 1979), homme politique canadien dans le Manitoba
, musicien et acteur américain
 (né en 1949), professeure canadienne de philosophie
 (1945-2018), philosophe canadien
, compositeur et acteur canadien
 (né en 1962), joueur néerlandais de curling
 Robert H. Wiebe (1930-2000), historien américain
 (né en 1937), homme politique canadien en Alberta
Rudy Wiebe (né en 1934), auteur et professeur canadien
Steve Wiebe (né en 1969), recordman américain en jeu vidéo
 (1953-1998), vocaliste et artiste américain

Prénom
Wiebe Bijker (né en 1951), philosophe et sociologue néerlandais
 (né en 1965), ingénieur et administrateur néerlandais
 (1955-2016), haltérophile néerlandais
 (né en 1970), éditeur de film néerlandais

Voir aussi

Homonymie de patronyme
Homonymie de prénom